Montgomery kan syfta på:

 Montgomery Biscuits – baseballklubb i Montgomery, Alabama
 Montgomeryshire – historiskt grevskap i Wales

Personer
 Montgomery (namn) – ett förnamn, efternamn och personer med namnet
 Montgomery (släkt) – släkt med många grenar

Geografi

Kanada 

 Montgomery (ort i Kanada), Alberta,

Storbritannien 

 Montgomery, Wales, ort, 
 Montgomery Castle

USA 

 Montgomery, Alabama, delstatshuvudstad, Montgomery County, 
 Montgomery, Georgia, Chatham County, 
 Montgomery, Indiana, Daviess County, 
 Montgomery, Louisiana, Grant Parish, 
 Montgomery, Ohio, Hamilton County, 
 Montgomery, Texas, Montgomery County, 
 Montgomery, West Virginia, ort, Kanawha County, 
 Montgomery, Illinois, ort, Kane County, 
 Montgomery, Massachusetts, ort, Hampden County, 
 Montgomery, Michigan, Hillsdale County, 
 Montgomery, Minnesota, Le Sueur County, 
 Montgomery, New York, Orange County, 
 Montgomery, Pennsylvania, Lycoming County, 
 Montgomery, Vermont

Se även
 Montgomery County – flera

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar